Torneio Internacional de Handebol Memorial Domingo Bárcenas, ou, de forma abreviada Torneio Memorial Domingo Bárcenas, ou ainda Trófeu Memorial Domingo Bárcenas é um torneio quadrangular de seleções de handebol masculino, que é disputado todo mês de janeiro na Espanha (sempre em uma cidade diferente).

Links Externos 
 magix-website.com/
 deltaworld.org/ The men of handball team punishing Chile in the ‘Domingo Bárcenas’